Traité de Compiègne est un titre notamment porté par :
 Traité de Compiègne (867), traité entre Charles le Chauve et Salomon de Bretagne ;
 Traité de Compiègne (1624), traité entre la France et les Provinces-Unies ;
 Traité de Compiègne (1635), traité entre la France et la Suède ; 
 Traité de Compiègne (1756), traité entre la France et la république de Gênes ;
 Traité de Compiègne (1764) traité entre la France et la république de Gênes.

Homonymie historique